Charytonenko (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Charytonenko (1820–1891), ukrainisch-russischer Unternehmer, Zuckerfabrikant und Mäzen
 Pawlo Charytonenko (1853–1914), ukrainisch-russischer Unternehmer, Zuckerfabrikant und Mäzen